Higuita ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Girón Higuita (* 1940), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tumaco
 René Higuita (* 1966), kolumbianischer Fußballtorwart
 Sergio Higuita (* 1997), kolumbianischer Radrennfahrer